Международный телефонный код Киргизии — +996.

Форматы звонка 
 +996 XXX XXXXXX  звонок в Кыргызстан из-за границы.
 0XXX XXXXXX  и 0XXXX XXXXX звонок внутри страны.

Список номеров Киргизии

Примечания 

Киргизстан
Связь в Киргизии